Елиф Ељмас (Скопље, 24. септембар 1999) македонски је фудбалер горанског порекла који тренутно наступа за Наполи. Игра на позицији везног играча.

Успеси 
 Наполи
 Куп Италије: 2019/20.

Појединачни
 Најбољи млади фудбалер Прве лиге Северне Македоније: 2017.
 Најбољи северномакедонски фудбалер у иностранству 2019.

Напомене

Референце

Спољашње везе  
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Скопља
Северномакедонски фудбалери
Северномакедонски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Работничког
Фудбалери Фенербахчеа
Фудбалери Наполија
Фудбалери Серије А
Везни играчи у фудбалу
Горанци